Machwirth ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Jürgen Machwirth (* 1939), deutscher Winzer und Politiker (CDU), MdL Rheinland-Pfalz
 Johann Machwirth (1890–1943), Aktivist in der separatistischen Bewegung um die Staatsgründung einer Rheinischen Republik und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus